Бренда Шульц-Маккарті була чинною чемпіонкою, але вирішила того разу не брати участі.

Тара Снайдер виграла свій перший титул WTA в одиночному розряді, у фіналі перемігши Чанду Рубін з рахунком 4–6, 6–4, 7–6(8–6).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw and Qualifying Draw 

Challenge Bell
1998